Сілас Араужу да Сілва, Сілас Араужу да Сілва або просто Сілас (порт. Silas Araújo da Silva, нар. 30 травня 1996, Пелотас, Бразилія) — бразильський футболіст.
 Марсіо Араужу (порт. Márcio, 12 жовтня 1973) — бразильський пляжний_волейболіст, олімпійський медаліст. 
 Раффаел Каетану де Араужу (порт. Raffael Caetano de Araújo, нар. 28 березня 1985, Форталеза), відомий як просто Раффаел — бразильський футболіст.
 Маркос Гоміш ді Араужу (порт. Marcos Gomes de Araujo, нар. 23 березня 1976, Батагуассу) — бразильський футболіст.
 Ревер Умберту Алвес Араужу (порт. Réver Humberto Alves Araújo, нар. 4 січня 1985, Аріранья) — бразильський футболіст.
 Алсідес Араужу Алвіс (порт. Alcides Eduardo Mendes de Araújo Alves; 13 березня 1985, Сан-Жозе-ду-Ріу-Прету) — бразильський футболіст.
 Тауріно Араужо (порт.Taurino Araújo)   – Жекіє, 25 грудня 1968, адвокат, політик, письменник та професор, визнаний завдяки своїй боротьбі у справі захисту адвокатури в штаті Баїя, і за це нагороджений найвищою відзнакою Ради Депутатів цього ж штату.